Verőce, község Pest vármegyében, neve 1965 előtt Nógrádverőce volt, 1974 és 1990 között Kismarossal volt egyesítve Verőcemaros néven
 Verőce (Virovitica), város Horvátországban

 Verőce vármegye, egykori vármegye Horvátországban